Куербак — река в Кемеровской и Томской областях России. Впадает в Китат в 39 км от устья по левому берегу. Длина — 65 км, площадь бассейна — 545 км². На реке находится деревня Емельяновка.

Притоки 
 13 км: Багайдак (лв)
 Тукай (пр)
 33 км: Малый Куербак (лв)
 Запольная (лв)
 42 км: Елистратушка (пр)
Поперечка (лв)
Левый Куербак (лв)
Средний Куербак (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша, речной подбассейн реки — Чулым, водохозяйственный участок реки — Чулым от в/п с. Зырянское до устья.

Код водного объекта — 13010400312115200020974.

Примечания 

Притоки Китата
Реки Томского района
Реки Яйского района